

Toponymes 
 Reilhac, village et ancienne seigneurie  intégrée à la commune de Bertholène en Aveyron
 Reilhac, commune française dans le Cantal (fusionnée de 1972 à 1983 dans la commune de Naucelles-Reilhac)
 Reilhac, hameau de la commune de Rouziers dans le Cantal
 Reilhac, hameau de la commune de Chabanais en Charente
 Reilhac, village et ancienne paroisse  intégrée à la commune de Champniers-et-Reilhac en Dordogne
 Reilhac, hameau de la commune d'Alles-sur-Dordogne en Dordogne
 Reilhac, hameau de la commune de Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac en Dordogne
 Reilhac, ancienne commune française  intégrée à Mazeyrat-d'Allier en Haute-Loire
 Reilhac, commune du département du Lot
 La Tour de Reilhac, château de la commune de Mouret en Aveyron
 Les sources Reilhac, sources de l'île de La Réunion
 Le passage Reilhac, voie du  de Paris

Voir aussi 
 Champniers-et-Reilhac (Dordogne)
 Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac (Dordogne)
 Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart (Dordogne)

Patronymes 
 Eugène Reilhac (1920-1943), commandant du groupe de chasse Île-de-France, Compagnons de la Libération à titre posthume
 Yvan Reilhac, joueur de rugby à XV français
 Famille de Reilhac, famille de noblesse française
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France